A 405-ös jelzésű autóbusz Gödöllő, autóbusz-állomás és Tura, vasútállomás között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei

!
! Megállóhely
!colspan=2|
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Gödöllő, autóbusz-állomásvégállomás||37||40
|align=left| 
|-
|1|| Gödöllő, Egyetem||36||39
|align=left| 
|-
|2|| Gödöllő, Damjanich János utca||35||38
|align=left| 
|-
|3||  bejárati út||34||37
|align=left|
|-
|4||Domonyvölgy||33||36
|align=left|
|-
|5|| Bagi elágazás||32||35
|align=left|
|-
|6|| Aszód, Pesti út||31||34
|align=left|
|-
|7|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||30||33
|align=left|
|-
|8|| Aszód, művelődési ház||29||32
|align=left|
|-
|9|| ||28||31
|align=left|
|-
|10|| Aszód, művelődési ház||27||30
|align=left|
|-
|11|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||26||29
|align=left|
|-
|12|| Aszód, Pesti út||25||28
|align=left|
|-
|13|| Bagi elágazás||24||27
|align=left|
|-
|14|| Bag, Dózsa György út 8.||23||26
|align=left|
|-
|15|| Bag, Malom vendéglő||22||25
|align=left|
|-
|16|| Bag, kultúrház||21||24
|align=left|
|-
|17|| Bag, községháza||20||23
|align=left|
|-
|18|| Bag, 3-as km-kő||19||22
|align=left|
|-
|19|| Hévízgyörk, gyógyszertár||18||21
|align=left|
|-
|20|| Hévízgyörk, községháza||17||20
|align=left|
|-
|21|| Hévízgyörk, posta||16||19
|align=left|
|-
|22|| Hévízgyörk, Hajnal utca||15||18
|align=left|
|-
|23|| Galgahévíz, 7-es km-kő||14||17
|align=left|
|-
|24|| Galgahévíz, kegyeleti park||13||16
|align=left|
|-
|25|| Galgahévíz, községháza||12||15
|align=left|
|-
|26|| Galgahévíz, Ady Endre utca||11||14
|align=left|
|-
|27|| Galgahévíz, Fő út 289.||10||13
|align=left|
|-
|28|| Tura, Galgahévízi utca 2.||9||12
|align=left|
|-
|29|| Tura, József Attila utca||8||11
|align=left|
|-
|30|| Tura, Magdolna utca||7||10
|align=left|
|-
|31|| Tura, Tabán út||6||9
|align=left|
|-
|32|| Tura, Sport utca||5||8
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|33|| Tura, Arany János utca||∫||7
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|34|| Tura, Zsámboki utca autóbusz-forduló||∫||6
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|35|| Tura, Arany János utca||∫||5
|align=left|
|-
|36|| Tura, Gábor Áron utca||4||4
|align=left|
|-
|37|| Tura, hatvani útelágazás||3||3
|align=left|
|-
|38|| Tura, vasútállomás elágazás||2||2
|align=left|
|-
|39|| Tura, Éva utca||1||1
|align=left|
|-
|40|| Tura, vasútállomásvégállomás||0||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Gödöllő autóbuszvonalai
Aszód autóbuszvonalai
Bag